Лефорт — фамилия.
 Лефорт — дворянский род.
 Лефорт (Ле Форт), Гертруда (1876—1971) — немецкая писательница, поэтесса.
 Лефорт, Иоганн (1685—1739) — племянник Франца Лефорта, польско-саксонский посланник в России (1721—1734).
 Лефорт, Пётр Богданович (1676—1754) — российский государственный и военный деятель, генерал-лейтенант (1728), племянник Франца Лефорта и отец Петра Петровича Лефорта.
 Лефорт, Пётр Петрович (1719—1796) — русский придворный деятель и дипломат; генерал-майор, камергер и обер-церемониймейстер двора Елизаветы Петровны из рода Лефорт.
 Лефорт, Франц Яковлевич (1655 (1656) — 1699) — российский государственный и военный деятель.
 «Лефорт» — линейный корабль Балтийского флота Российской империи.

См. также 
 Лефортово
 Лефор